Cerro hace referencia a varios artículos:

Definición
 Colina (topografía)

Lugares
 Cerro Amarillo (Concepción), en Chile:
 Cerro Amarillo (Hualpén), en Chile:
 Cerro Bayo (desambiguación), cerros y volcanes en los límites entre Argentina y Chile;
 Cerro del Telégrafo  en España;
 Cerro San Cristóbal  en Chile, España y Perú;
 Cerro Santa Ana, en Ecuador, España y Venezuela;
 Cerro Toledo , en Estados Unidos y Ecuador.
Cerro El Plomo, en Chile.

Divisiones administrativas
 El Cerro (barrio), en La Habana, Cuba;
 Cerro Azul (Misiones), localidad en Argentina;
 Cerro Azul (Veracruz), localidad en México;
 Cerro Corá (Misiones), localidad en Argentina;
 Cerro Corá (Rio Grande do Norte), localidad en Brasil;
 Distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, Perú;
 Villa Cerro Azul, localidad de Córdoba, Argentina;
 Villa del Cerro, barrio de Montevideo, Uruguay.
 Parque nacional Cerro Corá, área de reserva del Paraguay;

Clubes de fútbol
 Cerro Largo Fútbol Club, en Cerro Largo, Uruguay;
 Club Atlético Cerro, en Montevideo, Uruguay;
 Club Cerro Corá, en Asunción, Paraguay;
 Club Cerro Porteño, en Asunción, Paraguay.
 Club Cerro Porteño, en Presidente Franco, Paraguay.

Además
 Combate de Cerro Corá, batalla de la Guerra de la Triple Alianza en el Paraguay;
 Nombre común de la planta Quercus cerris;